Brestovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brestovac, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Brestovac, un village et une municipalité située dans le comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie
Brestovac, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Brestovac, une localité située dans la municipalité de Bor, district de Bor ;
Brestovac, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Brestovac, une localité située sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ; 
Brestovac, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Brestoc/Brestovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Prizren/Prizren.